

Architettura 
Stati Uniti d'America
 Accademia militare di Peekskill – accademia militare dell'omonima
 Peekskill Seaplane Base – base per idrovolanti dello stato di New York

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Peekskill – città dello stato di New York, negli Stati Uniti d'America
 Peekskill Hollow Creek – fiume dello stato di New York

Trasporti 
Stati Uniti d'America
 Stazione di Peekskill – stazione ferroviaria dell'omonima città statunitense
 Peekskill Valley Railroad – scartamento ridotto situato nell'omonima città statunitense

Altro 
 Meteorite di Peekskill – meteorite i cui frammenti sono caduti in varie città statunitensi
 Rivolte di Peekskill – serie di eventi storici avvenuti nella contea di Westchester, nello stato di New York, negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Lake Peekskill